«Страшное лето» () — художественный фильм режиссёра Айгарса Граубы, снятый на киностудии «Platforma Filma» в 2000 году.

Сюжет 
Июнь 1940 года. Министр иностранных дел Латвийской Республики Вильгельм Мунтерс делает попытку присвоить важный правительственный документ — доверенность, которая даёт право распоряжаться латвийскими государственными вкладами в зарубежных банках.

Для выполнения намеченного ему необходимо переправить конверт с ценными бумагами в безопасное место. В качестве курьера он намерен воспользоваться услугами ничего не подозревающей дочери своего делового партнёра.

План коварного министра неожиданно даёт сбой. Девушка знакомится с журналистом Латвийского радиофона Робертом. Возникшее между молодыми людьми чувство становится препятствием для её репатриации в Германию, и так весьма проблематичной после драматически изменившейся политической обстановки.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Айгарс Грауба, Габис, Андрейс Экис, Янис Лея, Паулс Банковскис
 Режиссёр-постановщик: Айгарс Грауба
 Оператор-постановщик: Гинтс Берзиньш
 Композитор: Угис Праулиньш
 Художник-постановщик: Мартиньш Милбретс
 Продюсер: Андрейс Экис
 Звукорежиссёры: Александр Вайцаховский, Гинтс Пелцбергс, Павел Рейхолец
 Художник-декоратор: Иева Романова
 Художник по костюмам: Иева Кундзиня
 Художник-гримёр: Эмилия Эглите
 Монтажёры: Сандра Алксне, Айгарс Бишофс

Ссылки 
 
  Рассказ о фильме «Страшное лето» на портале Кино-Театр. Ру

Исторические фильмы Латвии
Латвия в культуре и искусстве